Marios Nicolaou (4 de outubro de 1983) é um futebolista profissional cipriota, 

Passou por times do seu país, militou no Panionios da Grécia. Em 2010, se transferiu para o AEL Limassol.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas de Chipre
Futebolistas do FC Panionios GSS
Futebolistas do AEL Limassol